Lehe heißen folgende

Orte:
 Lehe (Emsland), Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Lehe (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Lehe (Bremerhaven), Stadtteil von Bremerhaven
 Horn-Lehe, Stadtteil von Bremen
 Lehe, Ortsteil von Bremen, siehe Horn-Lehe #Lehe
 Lehe (Wiefelstede), Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede im Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Gewässer:
Lehe (Hadelner Kanal), Fluss im Elbe-Weser-Dreieck (Niedersachsen)

Lehe ist der Familienname von:

 Erich von Lehe (1894–1983), deutscher Archivar und Historiker